het zangvogelgeslacht Anthus
Als achternaam: 
 Marinus Piepers, minister van Oorlog onder Willem I
 Oscar Piepers, voetballer
 Willem Piepers, lid van de Nederlandse Raad van State tussen 1841 en 1861

Zie ook: pieper